Ким Сон Чхоль (; ) — южнокорейский актёр, начавший свою карьеру в сценических мюзиклах, прежде чем получил свою дебютную телевизионную роль Ким Ён Чхоля в дораме «Правила игры» (2017). Известен своими ролями в фильме «Битва за Чансари» (2019), а также сериалах «Любите ли Вы Брамса?» (2020) и «Наше любимое лето» (2021).

Биография 
Ким Сон Чхоль родился 31 декабря 1991 года в Сеуле. Обучался в Корейском национальном университете искусств, на театральном отделении.

Фильмография

Награды

Примечания 

Актёры по алфавиту
Актёры Республики Корея
Актёры XXI века